Muncker ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Muncker (1855–1926), deutscher Literaturhistoriker
 Theodor von Muncker (1823–1900), Bürgermeister von Bayreuth 
 Thomas Muncker (1642–1680), Philologe

Siehe auch:
 Munker